Een president van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika, zie Francisco Morazán Quesada
 Een departement van Honduras, zie Francisco Morazán (departement)